Taranis est le dieu du ciel, de la foudre et du tonnerre chez les Celtes ;
 TARANIS est un satellite scientifique de l'agence spatiale française (CNES) ;
 Taranis est un drone militaire britannique, développé par BAe Systems ;
 Taranis News est une agence de presse créée par Gaspard Glanz en 2011 ;
 Taranis, fils de la Gaule, série de bande dessinée publiée entre 1976 et 1982 dans Pif Gadget.